Wein steht für:
 Wein, alkoholisches Getränk
 Wein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weinrebengewächse, die Gattung Vitis
 Weinrebe, die Art Vitis vinifera
 Edle Weinrebe, Vitis vinifera subsp. vinifera
 Wilder Wein – diverse Trivialnamen
 Obstwein, z. B. „Wein aus Kirschen“

Siehe auch:

 Wine (Begriffsklärung)
 Wain (Begriffsklärung)